ZMO peut faire référence à : 
 Zone monétaire optimale
 Zone de minimum d'oxygène
 Zone métropolitaine olmèque
 Zentrum Moderner Orient, à Berlin
 Zoological museum, Oslo